Bundesliga 2013/2014 jest 51. sezonem niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Strzelcem pierwszego gola w tym sezonie jest Arjen Robben z Bayernu, który dokonał tego w 12. minucie meczu przeciwko Borussii Mönchengladbach wygranym przez monachijską drużynę 3:1.

Drużyna Bayernu obroniła Mistrzostwo Niemiec 25 marca 2014 roku, najwcześniej w historii Bundesligi, bo już w 27 kolejce.

Drużyny 
W Bundeslidze występuje 18 zespołów, które walczą o tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej:

Tabela

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w przyszłym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi, Hamburger SV oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, SpVgg Greuther Fürth. W pierwszym spotkaniu, rozegranym 15 maja 2014 roku na terenie klubu z wyższej ligi padł bezbramkowy remis. W drugim spotkaniu, który odbył się 18 maja 2014 roku padł wynik 1:1, a zwycięzcę dwumeczu musiała rozstrzygnąć zasada bramek zdobytych na wyjeździe, co oznaczało, że Hamburger SV z 1 golem zdobytym w rewanżu (przy żadnej SpVgg Greuther Fürth) pozostało w najwyższej lidze rozgrywkowej Niemiec na kolejny sezon.

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Najlepsi strzelcy 

Stan na 10 maja 2014

Stadiony

Źródła zewnętrzne 
Informacja o mistrzostwie Niemiec 2013-2014 .pl.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Niemczech
2014 w Niemczech